Багерово: топоним.

Известные значения 
 Багерово — посёлок городского типа в Ленинском районе Крыма.
 Багерово — военный аэродром (авиабаза) в пос. Багерово.
 Багерово — станция Крымских железных дорог.

См. также 
 Досмотровый комплекс в посёлке Багерово